Инса́йдер ():
 Инсайдер — член группы людей, имеющей доступ к закрытой информации;
 «Инсайдер» — фантастический роман Юлии Латыниной, 1999;
 «Свой человек» () — американский художественный фильм, ;
 «Инсайдеры» — документальный фильм о финансовом кризисе 2007—2010 года, .
 «Инсайдеры» — южнокорейский фильм, политическая драма, 2017.
 The Insider — русскоязычное интернет-издание.